Американская серия Ле-Ман (, ) — гоночная серия спортивных автомобилей, проводившаяся  в США и Канаде в 1999—2013 годах, и основанная на правилах, разработанных Западным автоспортивным клубом Франции (, ) для гонки 24 часа Ле-Мана. Команды соревновались в четырёх классах: LMP1 и LMP2 для спортивных прототипов Ле-Мана и GT1 и GT2 для спортивных автомобилей класса GT. Технические требования для автомобилей каждого класса приблизительно соответствовали требованиям ACO для автомобилей, выступающих в гонке «24 часа Ле-Мана», однако IMSA могла вносить изменения в регламент, с целью уравнять шансы участников. Продолжительность гонок варьировалась от 1 часа 40 минут (Лонг-Бич) до 12 часов (Себринг). С 2014 года не существует, была объединена с чемпионатом спорткаров Grand-Am в чемпионат IMSA по гонкам на спорткарах.

История 
В конце 1990-х годов американский бизнесмен и спонсор чемпионата «Профэшнл Спортс Кар Рэйсинг» (Professional Sports Car Racing, сокр. PSCR) Дон Паноз наладил сотрудничество с Западным автоспортивным клубом Франции, проводившим ежегодную гонку 24 часа Ле-Мана, с целью проведения в США 10-часовой гонки, дублирующей французскую гонку «1000 километров Ле-Мана». Гонка получила название «Малый Ле-Ман» (Petit Le Mans), вошла в календарь чемпионата PSCR и была впервые проведена в 1998 году на трассе «Роуд Атланта». С 1999 года чемпионат PSCR принял правила АСО и сменил название на «Американская серия Ле-Ман». 

Партнёрство с АСО позволило командам, успешно выступающим в серии ALMS, автоматически входить в число участников гонки «24 часа Ле-Мана». В настоящее время команды, занявшие 1-е и 2-е место в каждом классе по итогам чемпионата ALMS, а также победившие на гонках на «Роуд Атланте» и Себринге (а в Себринге также и пришедшие 2ми), имеют право стартовать в Ле-Мане следующего года без предварительного отбора. В 2000 году такое же право получали победители этапа ALMS в Аделаиде. За последние годы многочисленные команды ALMS, воспользовавшиеся этим правом, одержали множество побед в различных классах в суточном марафоне в Ле-Мане. 

Первый сезон ALMS, проведённый в 1999 году, включал в себя восемь этапов, из которых марафонскими были только 12-часовая стартовая гонка сезона в Себринге и 1000-мильная гонка Petit LeMan (Малый Ле-Ман) на трассе «Роуд Атланта». Протяжённость остальных этапов была ограничена 2 часами 45 минутами, что требовало производить во время гонки замену пилота. В 2000 году география чемпионата была расширена за счёт включения в чемпионат этапов в Сильверстоуне, Нюрбургринге и Аделаиде. На следующий год их сменили гонки в Донингтоне и Хараме, которые наряду с этапами в Себринге и Атланте входили также в зачёт «Европейской серии Ле-Ман». С 2002 года этапы ALMS проходят только в США и Канаде. Количество гонок в различные годы изменялось от 8 до 12. 

Обычно сезон открывает 12-часовой марафон в Себринге, а завершает 10-часовой марафон Малый Ле-Ман (Petit Le Man) на Роуд Атланте и 4-часовая гонка в Лагуна-Секе. Также 4 часа длится гонка на трассе «Роуд Америка», а остальные — 2 часа 45 минут. Гонки проводятся как на стационарных, так и на городских трассах, самостоятельно или в рамках уикендов Чампкар (ранее) и IRL.

Система начисления очков 
Первоначально очки в зачёт чемпионата на коротких этапах получали первые 19 финишировавших гонщиков независимо от класса в порядке 25-21-19-17-15-14-13-12-11-10-… и т. д. За результаты в марафонской гонке начислялось большее количество очков по системе 30-26-24-22-20-19-18-17-16-15-… и т. д. С 2003 года количество гонщиков, получающих очки в зачёт чемпионата в каждой гонке, было уменьшено до 10 и очки стали присваиваться по системе 20-16-13-10-8-6-4-3-2-1 для короткой гонки и 26-22-19-16-14-12-10-9-8-7 для марафонской гонки. Экипажи, прошедшие на момент финиша менее 70 процентов дистанции, очков не получают. Команды получают в командный зачёт только те очки, которые заработаны экипажем, занявшим наивысшее место. В 2004 году появилась также «промежуточная» система начисления очков для 4-часовых гонок, по которой финишировавшие получают 23-19-16-13-11-9-7-6-5-4 очка за каждое последовательное место. В отличие от гонок ACO экипажи получают зачет по числу пройденных кругов и не требуется фиксировать результат самостоятельным пересечением линии финиша под клетчатым флагом.

Рекорды 
Данные на 31.12.2008. 
Наибольшее количество чемпионских титулов независимо от класса: Оливье Беретта — 5. 
Наибольшее количество чемпионских титулов в классе LMP1/LMP900/GTP: Алан Макниш и Марко Вернер — по 3. 
Наибольшее количество побед независимо от класса: Оливье Беретта — 38. 
Наибольшее количество побед в классе LMP1/LMP900/GTP: Ринальдо Капелло — 32. 
Наибольшее количество поул-позишн независимо от класса: Оливье Беретта — 22. 
Наибольшее количество поул-позишн в классе LMP1/LMP900/GTP: Франк Била — 12. 
Наибольшее количество побед автомобиля: Audi R8 — 50.

Победители серии разных лет

Личный зачёт 

 Гонсалес и Жаннетт выступали в одной команде, Люкс — в другой. Но все трое закончили сезон с одинаковым количеством очков, поэтому поделили чемпионство.

Командный зачёт

Кубки конструкторов

Кубок производителей шасси и автомобилей

Кубок производителей моторов

Кубок поставщиков шин

Кубок IMSA 
Отдельный зачёт для команд, не выступающих при поддержке автопроизводителей. С 2002 года розыгрывался только для команд на полном расписании, а с 2003 — для всех участников сезона, подпадающих под данный зачёт.

Кубок владельцев 
Отдельный зачёт для пилотов, выступающих за принадлежащие себе команды.

Michelin Green X Challenge 
Michelin Green X Challenge — это специальный зачёт, оценивающий энергоэффективность техники по ходу сезона. По одному призу присуждается для класса LMP и для класса GT. Приз основан в 2008 году, а присуждается — с 2009.

Кубок Конструкторов

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Американской серии Ле-Ман 
 Официальный сайт IMSA 
  

 ALMS на сайте журнала «Автоспорт»

См. также 
 Серия Ле-Ман
 Межконтинентальный Кубок Ле-Мана

 Petit Le Mans
 12 часов Себринга
 24 часа Ле-Мана

 Западный автомобильный клуб

 
Автогоночные серии, прекратившие существование